Kiribati može značiti:

 Kiribati, država
 Kiribati (narod), narod